Tomten steht für:

 Tomten (Gedicht), Gedicht von Viktor Rydberg
 Tomten (Kalix), eine schwedische Insel
 Tomten (Haparanda), eine schwedische Insel
 Tomten (Film), ein schwedischer Film aus dem Jahr 1941
 Tomten, schwedischer Name für Nisse
 Tomten (auf Schwedisch), Buch von Astrid Lindgren, Tomte Tummetott